Черке́сов (Черке́сова) — фамилия.

Черкесов 
 Черкесов, Александр Александрович (1838—1911 или 1913) — юрист, общественный деятель, издатель, книготорговец.
 Черкесов, Андрей Михайлович (1905—1943) — Герой Советского Союза.

В 
 Черкесов, Виктор Васильевич (1950—2022) — генерал полиции, директор ФСКН.
 Черкесов, Виталий Иванович (1906—1997) — советский философ, доктор философских наук, профессор.

Г 
 Черкесов, Георгий Маштаевич (1938—2015) — российский политик.

И 
 Черкесов, Ишу Ортабаевич (1900—1944) — председатель Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР.

Л 
 Черкесов, Леонид Васильевич (1933—2016) — советский и украинский учёный, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.
 Черкесов, Леонид Ильич (род. 1966) — глава города Чебоксары, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

М 
 Черкесов, Михаил Николаевич (1833—1881) — генерал-майор, начальник штаба Киевского Военного Округа.
 Черкесов, Николай Петрович (1793 — после 1867) — генерал от кавалерии.

Черкесова 
 Черкесова, Виктория Валерьевна (род. 1982) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва.

См. также 
 Черкесовы 
 
 
 Черкеска